Гаплогруппа U3b1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 U3b1
 U3b1a
 U3b1b
 U3b1c
 U3b1d
 U3b1e
 U3b1f
  U3b1g

Палеогенетика

Халколит 
Древний Ближний Восток
 ART023 | S216 Cr14 __ Арслантепе __ Батталгази, Малатья (ил), Турция __ 3486-3117 calBCE (4563±25 BP, MAMS-33547) __ М __ J2a1a (F4326/L27/PF5111/S396) > J-PF5119 # U3b1 > U3b1d*.

Бронзовый век 
Доисторический Левант
 ASH34 | ASH034.A0101 __ Ашкелон (50.58.F423.Burial 128) __ Южный округ (Израиль) __ 1700–1500 BCE __ Ж __ U3b1a.

 I6464 | S6464.E1.L1 __ Baq҅ah cave __ Эль-Балка (мухафаза), Иордания __ 1550–1150 BCE __ М __ J1a2b > J-FGC4745 # U3b1a.

Железный век 
Гандхарская культура
 I8999 | Grave 80, Individual 1 in a double burial __ Loebanr __ Сват (Пакистан) — 911-822 calBCE (2725±20 BP, PSUAMS-4851) __ Ж __ U3b1a1.

Певкеты (Япиги)
 LIAV_37 | MG773618.1 __ Botromagno (Silvium) __ Гравина-ин-Пулья, Апулия, Италия __ 700–300 BCE __ М __ U3b1b*.

Античность 
Римская империя
 R45 | RMPR-45 __ SCR; 510; Isola Sacra __ Фьюмичино, Лацио, Италия __ 1–400 CE __ Ж __ U3b1.
 R51 | RMPR-51 __ Centocelle; ADL; 2616 __ Рим (метрополитенский город), Лацио, Италия __ 1–400 CE __ Ж __ U3b1.

Средние века 
Викинги
 VK379 | Oland_1077 __ Öland (A8) __ Боргхольм, Кальмар (лен), Швеция __ 700–800 CE __ М __ I1 > I-FGC22046 # U3b1b > U3b1b1.

 VK555 | Estonia_Salme_II-I __ Salme __ Салме (посёлок), Сааремаа (уезд), Эстония __ VIII c. __ М __ I1a2a1a1d1a > I-Y3657 # U3b1b > U3b1b1.

Мадьяры
 Karos-Eperjesszög __ Боршод-Абауй-Земплен, Северная Венгрия, Венгрия __ X век.
 K1/10 | K1per10 __ Karos I/10 __ М __ R1a1a1b1a2b (CTS1211) # U3b1b > U3b1b1*
 K1/1438 | K1per1438 __ Karos I/1438 __ М __ J1 (M267) # U3b1b*

Примечания

Публикации 
2018
 
2019
 
 
 
 
2020

Ссылки 
 
 U3b1 — Haplogroup
 Ancient DNA: U3b1

Гаплогруппа U3 (мтДНК)